Сенно́ (), Се́нненское озеро — озеро в Сенненском районе Витебской области Белоруссии. Расположено в бассейне реки Кривинки около города Сенно.

Площадь озера составляет 3,15 км², длина — 6,03 км, максимальная ширина — 0,92 км. Длина береговой линии — 18,9 км. Максимальная глубина — 31,5 м.

Котловина озера состоит из глубоководного (южная часть озера) и мелководного плёсов. Склоны котловины высотой до 21 м. Мелководье узкое и песчаное, занимает около 28 % площади озера. На бо́льших глубинах дно устлано илом. Ширина полосы надводной растительности до 50 м. В озеро впадают ручьи (около 20). Соединено протокой с Богдановским озером на севере. Впадает ручей из Куликовского озера.

Вблизи озера расположены город Сенно, деревни Королевичи, Турово, Свободное, проходят автодороги  и .

См. также 
 Озёра Белоруссии

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Бассейн Западной Двины
Озёра Сенненского района